

Шинвалд — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шинвалд — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шинвалд — село в гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства